Yanbian Funde Football Club é um clube de futebol da China. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Elenco atual 
Atualizado em 1 de março de 2016.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Clubes de futebol da China